Kemmling ist der Familienname von

 Carsten Kemmling (* 1965), deutscher Segelsportler und Journalist
 Uwe Kemmling (* 1960), deutscher Fußballschiedsrichter